NASB steht für:

 National Academy of Sciences of Belarus (englisch) für Nationale Akademie der Wissenschaften von Belarus
 New American Standard Bible

Abkürzung